Бријесница може да се односи на:

 Бријесница (Бијељина), насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Бријесница Мала, насеље у општини Добој Исток, Федерација БиХ, БиХ
 Бријесница Велика, насеље у општини Добој Исток, Федерација БиХ, БиХ